Бори́с Ше́ин:
 Шеин, Борис Васильевич (?—1579) — русский военный и государственный деятель.
 Шеин, Борис Петрович (1937—2011) — советский генерал-полковник.